Порокератоз Мибелли — редкий хронический кератоз,  наследуемый по аутосомно-доминантному типу, характеризующийся нарушением кератинизации эпидермиса в зоне выводных протоков потовых желез. 

Впервые заболевание было описано в 1889 г. итальянским дерматологом В.Мибелли.

Эпидемиология и этиология 
Заболевание наследуется по аутосомно-доминантому типу, так же описаны случаи спорадических эпизодов. В основе заболевания лежит нарушение кератинизации, которое проявляется очагами фокальной потери зернистого слоя и образованием компактных паракератотических масс в виде роговых пластин. Локализация этих пластин: выводные протоки потовых  желез, устья волосяных фолликулов.

Классификация 
Выделяют следующие клинические варианты пророкератоза Мибелли:

 классический порокератоз Мибелли;
 поверхностный диссеминированный актинический порокератоз Респиги;
 линеарный порокератоз;
 точечный порокератоз;
 порокератоз ладонно-подошвенный.

Клиническая картина

Классический порокератоз Мибелли 
В основном проявляется в детском возрасте. Характеризуется появлением небольших бляшек серовато-коричневого или медно-красного цвета, диаметром до 6-10 мм. Локализируются в основном на лице, разгибательных поверхностях верхних и нижних конечностей. В результате медленного роста бляшек, они могут достигать размера до 6-7 см в диаметре.

Поверхностный диссеминированный актинический порокератоз Респиги 
Чаще всего симптомы появляются у людей старше 30 лет. Очаги поражения в основном локализуются на открытых участках кожи, поэтому ведущим фактором в развитии заболевания считают УФ-облучение.

Линеарный порокератоз 
Заболевание возникает с рождения, либо в детском возрасте. Папулы и бляшки расположены линейно. Высыпания поражают какой-либо сегмент или могут быть генерализованными.

Точечный порокератоз 
Проявляется мелкими диффузными красноватыми папулами. Локализуется на коже пальцев, ладоней и подошв.

Порокератоз ладонно-подошвенный 
Начинается заболевание в возрасте 20-30 лет в виде коричнево-желтых папул с кратерообразным углублением в центре, окруженных роговым валиком. Локализуются на коже внутренней поверхности предплечий, ладоней и подошв, затем распространяется на тыльную поверхность кистей и стоп, а также на туловище.

Дифференциальная диагностика 
Дифференциальную диагностику проводят со следующими заболеваниями:

 перфорирующий серпигинозный эластоз;
 болезнь Кирле;
 стойкий лентикулярный гиперкератоз Флегеля;
 псориаз;
 простой хронический лишай;
 гипертрофический красный плоский лишай;

 плоские бородавки;

Диагностика 
Диагноз ставится на основании клинической картины, дерматоскопии и результатах гистологического исследования биоптатов кожи. При гистологии выявляется  гиперкератоз типа роговой пробки с паракератотические клетками в центральной части.

Лечение 
При лечении порокератоза Мибелли применяют системные ретиноиды. Местно используют крем с 5-флуоурацилом, имиквимод, топические кортикостероидные средства, салициловую кислоту. Хирургические методы  — криотерапия, эксцизия, дермабразия.

Примечание 

Заболевания по алфавиту
Заболевания кожи и её придатков